Dar'a (arabiska درعا) är en stad i södra Syrien. Den är administrativ huvudort för provinsen Dar'a och hade 97 969 invånare vid folkräkningen 2004.

Källor 

Orter i Syrien